Drei U-Boote der United States Navy wurden nach dem Echten Bonito, der im englischen Sprachgebrauch Skipjack genannt wird, auf den Namen USS Skipjack getauft:

 USS Skipjack (SS-24), wurde in E-1 umbenannt
 USS Skipjack (SS-184), ein Boot der Salmon-Klasse, das vor und in den ersten Jahren des Zweiten Weltkriegs eingesetzt wurde
 USS Skipjack (SSN-585), das Typschiff der Skipjack-Klasse von Atom-U-Booten

Skipjack